NOG steht für:
 Aeropuerto Internacional de Nogales (IATA-Code), Nogales (Sonora), Mexiko
 eine NO-Gurgellösung, siehe Nitric Oxide Releasing Solution

nog steht für:
 Nogaische Sprache (ISO-639-3-Code)

Nog steht für:
 eine fiktive Person in der Serie Star Trek: Deep Space Nine, siehe Figuren im Star-Trek-Universum#Nog

Abkürzung